Asine (Argolide) – antica città greca dell'Argolide
 Asine (Laconia) – antica città greca della Laconia
 Asine (Messenia) – antica città greca della Messenia
 Asine – altro nome della città di Asini (Grecia)
 Teodoro di Asine – filosofo dell'antica Grecia